Eduardo Domínguez puede referirse a:

 Eduardo Domínguez-Alfonso (1840-1923), político español.
 Eduardo Domínguez (1959-2016), director de televisión chileno.
 Eduardo Domínguez (1978-), exfutbolista y entrenador argentino.